Tromba je slovo italského původu, které má v češtině několik významů:

hudba
 tromba – trubka, případně trubce blízký žesťový hudební nástroj
 tromba (varhanní rejstřík) – jazykový varhanní rejstřík, původem italský
 tromba marina neboli trumšajt – signální a později i hudební strunný nástroj

meteorologie
 tromba – atmosférický vír s nehorizontální osou rotace

Reference